Эврен:

 Эврен — город и район в провинции Анкара (Турция).
 Эврен, Кенан (род. 1917) — турецкий военный и государственный деятель.